«Интер» () — андоррский футбольный клуб из Эскальдес-Энгордани, выступающий в чемпионате Андорры. Домашние матчи проводит на стадионах Федерации футбола Андорры.

История 

Клуб основан в 1978 году под названием «Конструкционс Модерн Лара Промосионс Конструционс» (). В 1991 году команда была переименована в «Конструкционс Модерн Интер» ().

В сезоне 1995/96 команда начала выступать в чемпионате Андорры под названием «Конструкционс Модерн». С тех пор клуб постоянно участвует в чемпионате карликового государства. В сезонах 1999/00 и 2000/01 «Интер» стал бронзовым призёром первенства. В Кубке Андорры 2001 команда дошла до финала, где уступила «Лузитансу» (2:0). Главным тренером в сезоне 2007/08 был Рубен Оливейра. В 2013 году команду возглавлял бывший игрок сборной Андорры Ален Мотвани. В сезоне 2013/14 «Интер» возглавил испанский тренер Карлос Санчес Эстелья, который до этого возглавлял «Ордино» и «Лузитанс».

В 2015 году главным тренером стал бывший игрок сборной Андорры Алекс Сомоза.

Стадион 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. Стадион «Комуналь д’Ашоваль» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 899 зрителей. Иногда матчи проводятся в приграничном с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек или на тренировочном поле в Ордино.

Названия 
 1978—1991: «Конструкционс Модерн Лара Промосионс Конструционс»
 1991—1996: «Конструкционс Модерн Интер»
 1996—1999: «Конструкционс Модерн»
 1999—: «Интер»

Достижения 
 Чемпион Андорры (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Андорры (1): 2020
 Обладатель Суперкубка Андорры (2): 2020, 2021
 Финалист Кубка Андорры (1): 2002
 Победитель второго дивизиона Андорры (1): 2016/17

Выступления в еврокубках

Состав

Главные тренеры 
  Рубен Оливейра (2007—2008)
  Ален Мотвани (2013)
  Карлос Санчес Эстелья (2013—2015)
  Алекс Сомоза (2015—2018)
  Адольфо Байнес (2018—2020)
  Родри (2020—2021)
  Альберто Лопо (2021)
  Феде Бессоне (2021—)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации футбола Андорры
 Профиль клуба на сайте weltfussball.de
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба на сайте foot.dk

Футбольные клубы Андорры
Спорт в Андорре-ла-Велья